Merensky ist der Name von

 Alexander Merensky (1837–1918), deutscher evangelischer Missionar; Vater von Hans Merensky
 Hans Merensky (1871–1952), südafrikanischer Geologe, Schürfer, Wissenschaftler, Umweltschützer und Philanthrop